Ква́ртер (от ) — единица меры и денежная единица в разных странах.
 Квартер — Английская мера сыпучих тел и жидкостей. Равна 290,949 л. или 8 бушелям
 ¼ центнера
 ½ ярда;
 монета в Малабаре.
 Двадцать пять центов США
 Двадцать пять центов (Канада).

В геологии 
Квартер (от , не путать с  — четвертичный период) — сокращённое название четвертичного геологического периода (антропоген, четвертичная система), термин утверждён в России в 1998 году.

См. также 
 
 Кодрант
 Эвердьюпойс
 
 
 
 Четверть (единица массы)
 Четверть (единица объёма)
 Четверть (единица длины)
 Четверть (единица площади)

Примечания